Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 21. Европском првенству у атлетици у дворани 1990. године одржано је 4. марта. у Глазгову (Уједињено Краљевство).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1989. у Будимпешти бранио је Дитмар Мегенбург из Западне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовала су 17 скакача увис из 12 земаља.

  Бугарска (1)
  Чехословачка (2)
  Данска (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Мађарска (1)
  Норвешка (1)
  Пољскаа (1)
  Румунија (1)
  Совјетски Савез (1)
  Шпанија (2)
  Турска (1)
  Западна Немачка (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1990. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1990. године пре почетка првенства (18. фебруара 1989), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 1990.</small>

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 21. Европског првенства у дворани 1970—1990.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

|}

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1990. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1990 на сајту todor66.com
 Европско првенство у дворани 1990. на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1990.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани